Francisca de Orléans-Braganza (Eu, 8 de septiembre de 1914 - Lisboa, 15 de enero de 1968) fue una aristócrata francobrasileña que se casó con Eduardo Nuño de Braganza, pretendiente al trono portugués. Miembro de la Casa de Orleans-Braganza, por ser hija de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza, Príncipe de Gran Pará, su matrimonio reunió las dos ramas de la Casa de Braganza, las ramas brasileña y portuguesa, que se había dividido desde 1826. Eduardo y Francisca tuvieron tres hijos, el mayor de los cuales, Eduardo Pío de Braganza, es el actual pretendiente al trono de Portugal.

Biografía 
María Francisca nació en el Castillo d'Eu en Eu, Francia, hija de Pedro de Alcántara de Orleans-Braganza, Príncipe de Gran Pará (1875-1940), y la condesa Isabel Dobrzensky de Dobrzenicz (1875-1951). Su padre tuvo que renunciar a sus derechos dinásticos para poder casarse con su madre, quien, pese a su origen noble, no pertenecía a ninguna dinastía reinante. 

Por su padre, la princesa María Francisca es la tataranieta del emperador Pedro I de Brasil (1798-1834), también rey de Portugal bajo el nombre de Pedro IV, la bisnieta del emperador Pedro II de Brasil (1825-1891), hermano menor de la reina María II de Portugal (1819-1853) y bisnieta del rey Luis Felipe I de Francia (1773-1850).

Al igual que sus hermanos y hermanas, la princesa María Francisca, llamada cariñosamente por su familia "Chica", pasó los primeros años de su niñez en Normandía, junto con sus padres y abuelos, el conde y la condesa de Eu. 

De hecho, la princesa visitó por primera vez Brasil a la edad de 6 años, en 1920, cuando la ley de exilio que afectaba a su familia quedó derogada por el Presidente Epitácio Pessoa. A partir de entonces, la princesa regresó a su país en 1922, con motivo de la celebración del centenario de la independencia de Brasil.

Sin embargo, en realidad es a partir de 1936, que la princesa y su familia se establecieron en Brasil. Ese mismo año, María Francisca, su padre y su hermano mayor, Pedro Gastón de Orleans-Braganza (1913-2007), se fueron en una expedición de varios meses en Mato Grosso, donde entran en contacto con muchos pueblos nativos y descubre áreas todavía salvajes de Brasil.

En 1942, la princesa María Francisca se casó con un primo lejano, el príncipe Eduardo Nuño de Portugal. Se trata de una unión eminentemente política porque el joven jefe de la Casa de Braganza era cuestionado por algunos monárquicos portugueses que se negaban a ver en la descendencia del rey Miguel I de Portugal (1802-1866), la encarnación de la realeza portuguesa.

Para fortalecer la posición de única heredera, su hermano el príncipe Pedro Gastón de Orleans-Braganza renuncia oficialmente a sus derechos en virtud del "Duque de Braganza" a favor de su hermana, la princesa María Francisca y sus descendientes en 1945. 

Todos estos eventos permiten a Eduardo Nuño y su esposa ser, gradualmente, reconocidos como pretendientes legítimos al trono de Portugal por la gran mayoría de los monárquicos lusitanos. Por desgracia, las puertas de su país están cerradas por las leyes de exilio del 19 de diciembre de 1834 y el 15 de octubre de 1910 que afectan a la familia real portuguesa. El duque y la duquesa de Braganza, por tanto, comparten sus vidas entre Suiza y Francia, donde se instalan.

Es sólo el 27 de mayo de 1950 que la Asamblea Nacional portuguesa permite que la pareja y sus hijos vuelvan a vivir en su país. Sin embargo, el duque y la duquesa de Braganza no vuelven a Portugal antes de 1952, debido a un accidente de coche en Thionville dejando a Eduardo Nuño gravemente herido. Una vez restaurado, el pretendiente y su esposa se mudaron a una casa que les facilitó la Fundación Casa de Braganza.

En 1951, muere el presidente portugués António Óscar de Fragoso Carmona. El dictador António de Oliveira Salazar luego consideraría, por algún tiempo, restaurar la monarquía y hacer a Eduardo Nuño y María Francisca nuevos reyes de su país. Pero el dictador finalmente cambió de idea y prefirió mantenerse en el poder, ya que permitió el establecimiento del Estado Novo en 1933. 

María Francisca con sólo 53 años de edad, murió en Lisboa y fue sepultada en el Convento de las Llagas de Cristo, en Vila Viçosa, el panteón de las duquesas de Braganza.

Matrimonio e hijos 
Se casó con Eduardo Nuño (1907-1976), duque de Braganza y pretendiente al trono de Portugal, civilmente, en Río de Janeiro el 13 de octubre de 1942 y religiosamente en Petrópolis, el 15 de octubre. Tuvieron los siguientes hijos:

Eduardo Pío de Braganza, Duque de Braganza y pretendiente al trono portugués, nacido el 15 de mayo de 1945 en Berna. Se casó en Lisboa con la aristócrata portuguesa  Isabel Inês de Castro Curvelo de Herédia.
Miguel Rafael de Braganza, Duque de Viseu, nacido el 3 de diciembre de 1946 en Berna.
Enrique de Braganza, Duque de Coímbra, nacido el 6 de noviembre de 1949 en Berna y fallecido el 15 de febrero de 2017 en Ferragudo.

Distinciones honoríficas 
  Soberana Gran Maestre de la Orden de la Reina Santa Isabel (orden dinástica de la Casa de Braganza).

Ancestros

Bibliografía 
Antonio Cabral, El-Rei D. Duarte II: rei morto, rei posto, a sua vida, os seus direitos, paginas de historia. Lisbon: Livraria popular de F. Franco, 1934.
Manuel de Bettencourt e Galvão, O Duque de Bragança. Lisbon: Edições Gama, 1945.
Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris, Tout m’est bonheur (t. 1), Éditions Robert Laffont, Paris 1978, (ISBN 2-22-100107-9).
Isabelle d’Orléans, comtesse de Paris, Tout m’est bonheur, Les Chemins creux (t. 2), Éditions Robert Laffont, Paris 1981, (ISBN 2-22-100834-0).
Jean-Charles Volkmann, Généalogie des rois et des princes, Edit. Jean-Paul Gisserot (1998).

Enlaces externos 
Casa Imperial de Brasil

Referencias 

Isabel
Isabel
Príncipes de Orleans-Braganza
Isabel
Princesas de Brasil
Duquesas consortes de Braganza
Nobles francesas del siglo XX
Portuguesas del siglo XX